Disumpor monoksid je hemijsko jedinjenje, koje ima molekulsku masu od 80,129 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 

Оксиди сумпора‎
Интерхалкогени